Hello Nasty je peti studijski album američkog hip hop sastava Beastie Boys. Objavila ga je izdavačka kuća Capitol Records na dan 14. srpnja 1998. Album je prodan u 681 000 primjeraka unutar prvih tjedan dana, zbog čega se odmah popeo na vrh ljestvice Billboard 200. Godine 1999. osvojio je dva Grammyja u kategorijama za najbolji album alternativne glazbe i najbolju rap izvedbu dva ili više izvođača za pjesmu "Intergalactic".

Popis pjesama 

Albumi iz 1998.
Američki glazbeni albumi